Reebok — marca de produtos esportivos
Rosenborg Ballklub — clube de futebol norueguês

Desambiguações de siglas